Franco Brusati – regista, sceneggiatore e commediografo italiano
Giancarlo Brusati – schermidore italiano
Giuseppe Tornielli Brusati di Vergano – diplomatico e politico italiano
Riccardo Guerrino Brusati – vescovo cattolico italiano
Roberto Brusati – generale italiano, fratello di Ugo
Ugo Brusati – generale italiano, fratello di Roberto
Monticelli Brusati – comune italiano della Lombardia